Zack Kotwica (ur. 18 stycznia 1995 w Gloucester) – angielski piłkarz polskiego pochodzenia grający na pozycji pomocnika w Cheltenham Town.

Linki zewnętrzne 
 

Angielscy piłkarze polskiego pochodzenia
Piłkarze Cheltenham Town F.C.
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Gloucester